Римарівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні:
 Римарівська сільська рада — Одеська область, Окнянський район;
 Римарівська сільська рада — Полтавська область, Гадяцький район.